Рвање за жене на Летњим олимпијским играма 2008. дисциплина до 72 кг слободним стилом одржано је 17. августа у сали Пољопривредног факултета у Пекингу. 

Такмичење се састојало од једног елиминационог турнира, са репасажм за добијање добитника две бронзане медаље. Две финалисткиње бориће се за златну и сребрну медаљу. У репасажу се се такмичије које су кроз елиминације игрубиле од једне од две финалисткиње. Такмичарке које су игубиле у полуфинале чекале се у борби за бронзану медаљу преосталу противницу из репесажа из своје половине турнира.

Сваки меч се састоји од три рунде, у трајању по два минута свака. Такмичарка која је постигла више поена у свакој рунди је победник тог меча. Меч се завршава када једна од такмичарки добије две рунде, а тиме и меч.

У овој дисциплини учествовало је 16 такмичарки из исто толико земаља.

Победнице

Резултати

Репасаж 1.

Репасаж 2. 

Рвање на Летњим олимпијским играма 2008.